Osobliwy dom pani Peregrine – powieść Ransoma Riggsa
 Osobliwy dom pani Peregrine – amerykański film z 2016 w reżyserii Tima Burtona